Kota Baru steht für:

 Kota Baru, die Hauptstadt von Kelantan, Malaysia, siehe Kota Bahru
 Kota Baru (Soe), ein Desa in Soe, Westtimor, Indonesien
 für früheren Namen von Jayapura